Ахмадзай:
 Ахмадзай, Мирвэ — музыкант афгано-итальянского происхождения.
 Ашраф Гани Ахмадзай — афганский политический деятель, президент Афганистана (2014–2021)

См. также 
 Ахмадзаи (гильзаи) — афганский клан племенного объединения гильзаев.
 Ахмадзаи (вазири) — афганский клан племенного объединения вазиров.